Polsko-Rumuńska Izba Gospodarcza (rum. Camera de Comerţ Polono-Româna) – prywatna inicjatywa o charakterze bilateralnym, której celem jest promowanie stosunków gospodarczych i przemysłowych między Polską a Rumunią.

Izba Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom pomoc w nawiązaniu kontaktów komercyjnych, wsparcie prawne, rozpowszechnianie informacji o możliwościach rozwoju firmy, znajdowanie potencjalnych partnerów biznesowych, jak również organizację podróży służbowych, seminariów i konferencji.

Wśród członków znajdują się główne firmy, które już utrzymują stosunki biznesowe na rynku rumuńskim.

Historia 
W okresie międzywojennym, od 1929, działała w Warszawie Polsko-Rumuńska Izba Handlowa (Camera de Comerţ Polono-Româna), z siedzibą przy ul. Matejki 4 (1930), w kamienicy Zofii Kiersnowskiej z 1900 przy ul. Brackiej 18 (1930-1932), następnie przy ul. Smolnej 25 (1934-1939). Skupiała 86 członków oraz utrzymywała oddział w Gdyni i kilka przedstawicielstw w Rumunii.

Siedziba 
Siedziba izby mieściła się do 2012 przy ul. Trębackiej 4.

Zobacz też 
 Ambasada Rumunii w Polsce

Przypisy

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Izby gospodarcze
Gospodarka Rumunii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-rumuńskie